Fährmann bezeichnet:

 Fährmann, Schifffahrtsberuf
 Der Fährmann, katholische Jugendzeitschrift, erschienen im Christopherus-Verlag Freiburg

Fahrmann oder Fährmann ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Joseph Fahrmann (1742–1802), deutscher Moraltheologe und Weihbischof
 Christian Fährmann (* 1975), deutscher Fußballspieler
 Gustav Fährmann (1835–1913), deutscher Politiker
 Hans Fährmann (1860–1940), deutscher Komponist und Organist
 Lothar Fährmann (* 1940), deutscher Handballspieler und Hochschullehrer
 Peter Fährmann (* 1937), deutscher Tennisspieler
 Ralf Fährmann (* 1988), deutscher Fußballtorhüter
 Tom Fährmann (* 1956), deutscher Kameramann
 Willi Fährmann (1929–2017), deutscher Jugendbuchautor

Siehe auch:
 Fährmannssand, Fehrmann,
 Ferman, Farman, Fairman
 Haus Fährmann